prawo ziemskie – filozofia
 prawo ziemskie – polskie prawo zwyczajowe w I Rzeczypospolitej